Сергей Малов:
 Малов, Сергей Ефимович (1880—1957) — советский тюрколог, член-корреспондент АН СССР.
 Малов, Сергей Иванович (1904—1951) — первый секретарь Рязанского обкома КПСС.
 Малов, Сергей Олегович (род. 1983) — российский скрипач и альтист.